Дарвиний (, дословно «существо Дарвина из Месселя», в честь Чарльза Дарвина) — вид приматов из среднеэоценовых отложений (47 млн лет назад). Предполагалось, что дарвиний представляет собой звено в эволюции приматов, переходное от полуобезьян (мокроносых приматов) к высшим (сухоносым) приматам. Однако оказалось, что дарвиний относится к подотряду мокроносых (стрепсириновых) приматов и не является предком человека; к тому же, дарвиний моложе, чем такие мокроносые приматы как: антрасимия (на 7,5 млн лет), алжирипитек, нотаркт и азибий (на 3 млн лет), годиноция (на 2 млн лет).

Обнаружение 
Единственный известный в настоящее время ископаемый экземпляр дарвиния, получивший условное имя Ида, был обнаружен в 1984 году в заброшенном карьере для добычи сланца вблизи деревни Мессель, в 35 км к юго-востоку от Франкфурта-на-Майне (Германия). Впоследствии этот карьер был признан памятником Всемирного наследия. Ископаемое было разделено на две части палеонтологами-любителями и продано по отдельности.

Только в 2006 году скелет Иды воссоединили и начали более тщательно исследовать. Строение таранной кости и плоские ногти сближают вид с высшими приматами, но по пропорциям тела оно более походит на лемуров. Это один из древнейших известных представителей приматов, сочетающий в себе признаки сухоносых и мокроносых приматов. Эрик Сейферт и его коллеги из университета Stony Brook считают, что у дарвиния и египетского афрадаписа (37 млн л. н.) прогрессивные черты появились в результате конвергентной эволюции.

Название 
Авторы: Jens L. Franzen, Philip D. Gingerich, Jörg Habersetzer, Jørn H. Hurum, Wighart von Koenigswald, B. Holly Smith.
 род Darwinius Franzen et al., 2009
 вид Darwinius masillae Franzen et al., 2009

См. также 
 Кошачий лемур

 Plesiadapiformes
 Saadanius hijazensis

Примечания

Ссылки 
 Самка за миллион. Палеонтолог Йорн Хюрум о своей сенсационной находке
 Недостающее звено эволюции или палеонтологическая псевдосенсация
 Предка человека признали недействительным
 Complete Primate Skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany — статья в PLoS ONE.
 Статья в The New York Times
 Документальный фильм Би-Би-Си об «Иде»
 Статья о конвергентной эволюции эоценовых мокроносых приматов

Вымершие приматы
†
Млекопитающие эоцена
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2009 году
Таксоны, названные в честь Чарлза Дарвина